ну короче цей пон ваххуи Наталя Миколаївна поважна людина

Вапнярки () — село на Украине, находится в Томашпольском районе Винницкой области.

Код КОАТУУ — 0523983802. Население по переписи 2001 года составляет 765 человек. Почтовый индекс — 24222. Телефонный код — 4348.
Занимает площадь 2,238 км².

Религия 
В селе действует Свято-Параскевинский храм Томашпольского благочиния Могилёв-Подольской епархии Украинской православной церкви.

Адрес местного совета 
24222, Винницкая область, Томашпольский р-н, с. Паланка, ул. Чкалова, 2

Примечания

Ссылки 
 Вапнярки на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Томашпольского района